Ана Брнабич (; род. , , СФРЮ) — сербский политик, менеджер и экономист. Премьер-министр Сербии с 29 июня 2017 года. Ранее была министром государственного и локального самоуправления в правительстве Александра Вучича в 2016—2017 гг.

Биография 

В 1994 году окончила среднюю школу № 5 в Белграде. Высшее образование получала за рубежом. До 1998 года изучала управление бизнесом в  в штате Мичиган в США, где защитила степень Бакалавра делового администрирования (BBA). Позже училась в британском Университете Халла, где получила степень Магистра делового администрирования (MBA).

В 2001 году вернулась в Сербию, где работала в Программе по аграрному развитию Сербии (под эгидой Европейского союза), а потом в сфере консалтинга. С 2002 года по 2011 год — в Агентстве США по международному развитию. С 2011 года работала в американской компании Continental Wind Serbia, с января 2013 года является её директором. В 2006 году она участвовала в создании Национального альянса местного экономического развития (NALED), с 2013 года была вице-президентом, а в 2016 году стала президентом этой организации.

В 2007 году Ана Брнабич стала советником директора в Координационном органе Правительства Сербии по общинам Прешево, Буяновац и Медведжа, предметом которого является рассмотрение последствий конфликтов в Прешевской долине и Косово. 11 августа 2016 года премьер-министр Александр Вучич назначил её министром государственного и локального самоуправления.

После президентских выборов 2017 года, в ходе которых победу одержал действующий премьер-министр Александр Вучич, Ана Брнабич была предложена им на пост премьер-министра Сербии. 15 июня 2017 года Президент Сербии Александр Вучич назначил Брнабич премьер-министром Сербии.

Ана Брнабич никогда не была членом какой-либо партии. При этом она — член белградского объединения «East West Bridge» (EWB), входящего в Трехстороннюю комиссию.

Ана Брнабич стала первой женщиной, возглавившей правительство Сербии, а также первой открытой лесбиянкой на этом посту.

Семья 
Дед Аны по отцу, Антон Брнабич, был этническим хорватом с острова Крк. Бабушка и дедушка по матери были уроженцами городка Бабушница на юге Сербии. 

Брнабич состоит в отношениях с доктором Милицей Джурджич. У пары есть сын Игор (род. в 2019).

Примечания

Ссылки 
  Министерство государственного и локального самоуправления Сербии.
 

 

Министры Сербии
ЛГБТ в Сербии
Премьер-министры Сербии
Премьер-министры, вступившие в должность в 2017 году
Женщины-политики Сербии
Женщины — премьер-министры
Премьер-министры, вступившие в должность в 2020 году
Выпускники Нортвудского университета